Sunrise Inc. (яп. 株式会社サンライズ) — одна з найбільших та найвідоміших японських аніме студій. Входить у холдинг Namco Bandai.

Студія Sunrise автор таких популярних аніме серіалів, як Gundam, Armored Trooper Votoms, Vision of Escaflowne, Cowboy Bebop, Witch Hunter Robin, My-HiME, My-Otome, Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Також студія відома своїми адаптаціями манги та легких новел, таких як Dirty Pair, City Hunter, InuYasha, Yakitate!! Japan, Planetes, Keroro Gunso, Gintama та ін.

Аніме, створене цією студією, не раз відзначалося різними нагородами. Так наприклад Mobile Suit Gundam отримав Anime Grand Prix в 1979 та 1980 роках, Space Runaway Ideon в 1980 році, Crusher Joe в 1983 році, Dirty Pair в 1985, Future GPX Cyber Formula в 1991, Mobile Suit Gundam SEED в 2002, Mobile Suit Gundam SEED Destiny в 2004 та 2005 роках, Code Geass: Lelouch of the Rebellion в 2006 та ін.

Продукція

Телевізійні серіали 

 Mobile Suit Gundam series 機動戦士ガンダムシリーズ 1979
 Mobile Suit Gundam 機動戦士ガンダム 1979
 Mobile Suit Z Gundam 機動戦士Zガンダム 1985
 Mobile Suit Gundam ZZ 機動戦士ガンダム 1986
 Mobile Suit Victory Gundam 機動戦士Vガンダム 1993
 Mobile Fighter G Gundam 機動武闘伝Gガンダム 1994
 New Mobile Report Gundam Wing 新機動戦記ガンダム 1995
 After War Gundam X 機動新世紀ガンダム 1996
 Turn A Gundam ∀ガンダム 1999
 Mobile Suit Gundam SEED 機動戦士ガンダム 2002
 Superior Defender Gundam Force ガンダムフォース 2004
 Mobile Suit Gundam SEED DESTINY 機動戦士ガンダム 2004
 Mobile Suit Gundam 00 機動戦士ガンダム 2007

 Mashin Eiyūden Wataru series 魔神英雄伝ワタルシリーズ 1988-1997
 Mashin Eiyūden Wataru 魔神英雄伝ワタル 1988
 Mashin Eiyūden Wataru 2 魔神英雄伝ワタル 1990
 Chō Mashin Eiyūden Wataru 超魔神英雄伝ワタル 1997

 Eldran series エルドランシリーズ 1991-1993
 Zettai Muteki Raijin-Oh 絶対無敵ライジンオー 1991
 Genki Bakuhatsu Ganbaruger 元気爆発ガンバルガー 1992
 Nekketsu Saikyo Gozaurer 熱血最強ゴウザウラー 1993

 Yūsha series 勇者シリーズ 1990-1997
 Yūsha Exkaiser 勇者エクスカイザー 1990
 Taiyō no Yūsha Fighbird 太陽の勇者ファイバード 1991
 Densetsu no Yūsha Da-Garn 伝説の勇者ダ・ガーン 1992
 Yūsha Tokkyū Might Gaine 勇者特急マイトガイン 1993
 Yūsha Keisatsu J-Decker 勇者警察ジェイデッカー 1994
 Ōgon Yūsha Goldran 黄金勇者ゴルドラン 1995
 Brave Command Dagwon 勇者指令ダグオン 1996
 The King of Braves GaoGaiGar 勇者王ガオガイガー 1996

 BRIGADOON Marin to Melan まりんとメラン 2000
 Crest of the Stars 星界の断章 誕生 2000
 Inu Yasha 犬夜叉 2000
 Gear Fighter Dendoh 戦士電童 2000
 Nyani Ga Nyandā: Nyandā Kamen ニャニがニャンだー ニャンダーかめん 2000
 Argento Soma アルジェントソーマ 2000
 Crush Gear Turbo 激闘!クラッシュギア 2001
 ZOE: Dolores, i 2001
 s-CRY-ed スクライド 2001
 Banner of the Stars 星界の戦旗 2001
 Overman King Gainer キングゲイナー 2002
 Witch Hunter Robin ウイッチハンターロビン 2002
 Shutsugeki! Machine Robo Rescue 出撃!マシンロボレスキュー 2003
 Planetes プラネテス 2003
 Crush Gear Turbo クラッシュギア 2003
 Mugensenki Portoriss 無限戦記ポトリス 2003
 Sgt. Frog ケロロ軍曹 2004
 My-Hime 舞-HiME|Mai-HiME 2004
 Yakitate!! Japan 焼きたて!!ジャぱん 2004
 Onmyou Taisenki 陰陽大戦記 2004
 Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori まじめにふまじめ かいけつゾロリ 2005
 King of Braves GaoGaiGar FINAL 勇者王ガオガイガ 2005
 Hotori ~Tada Saiwai wo Koinegau.~ ほとり～たださいわいを希う。 2005
 Cluster Edge クラスターエッジ 2005
 My-Otome 舞-乙 2005
 Gintama 銀魂 2006
 Zegapain ゼーガペイン 2006
 Code Geass — Lelouch of the Rebellion コードギアス 反逆のルルーシュ 2006
 Kekkaishi 結界師 2006
 Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto 幕末機関説いろはにほへと 2006
 Kodai Ouja Kyōryū King DKidz Adventure 古代王者恐竜キング Dキッズ・アドベンチャ 2007
 Idolmaster: Xenoglossia アイドルマスタ 2007
 Kodai Ouja Kyōryū King DKidz Adventure: Tsubasa-ryū Densetsu 古代王者恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー 翼竜伝説 — 2008
 Code Geass — Lelouch of the Rebellion Second Season  コードギアス 反逆のルルーシュ セカンドシーズン[仮称] 2008
 Tiger & Bunny タイガー＆バニー 2011

та ін.

Аніме фільми 

 Escaflowne 2000
 Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door カウボーイビバップ 天国の扉 2001
 InuYasha the Movie: Affections Touching Across Time 犬夜叉 時代を越える想い 2001
 Turn A Gundam I Chikyuu-ko ∀ガンダムI 地球光 2002
 Turn A Gundam II Gekkou-chou ∀ガンダムII 月光蝶 2002
 Gekitō! Crush Gear TURBO 激闘!クラッシュギア 2002
 InuYasha the Movie: The Castle Beyond the Looking Glass 犬夜叉 鏡の中の夢幻城 2002
 InuYasha the Movie: Swords of an Honorable Ruler 犬夜叉 天下覇道の剣 2003
 Steamboy スチームボーイ 2004
 InuYasha the Movie: Fire on the Mystic Island 犬夜叉 紅蓮の蓬莱島 2004
 Mobile Suit Z Gundam Boshi o Tsugu-mono 機動戦士Zガンダム 星を継ぐ者 2005
 Mobile Suit Z Gundam II: Koibito-tachi 機動戦士ZガンダムII 恋人たち  2005
 Mobile Suit Z Gundam III: Boshi no Kodō ha Ai 機動戦士ZガンダムIII 星の鼓動は 2006
 Keroro Gunso the Super Movie 超劇場版ケロロ軍曹 2006
 Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori Nazo no Otakara Daisakusen まじめにふまじめ かいけつゾロリ なぞのお宝大さくせん 2006
 Keroro Gunso the Super Movie 2: The Deep Sea Princess 超劇場版ケロロ軍曹2 深海のプリンセスであります!/ちびケロ ケロボールの秘密 2007
 Shin SOS Dai Tokyo Tankentai 新SOS大東京探検隊 2007
 Mobile Suit Gundam SEED: The Movie 劇場版機動戦士ガンダム 2007
 Keroro Gunsō Movie 3 (робоча назва) 2008

та ін.

Студії створені колишніми співробітниками Sunrise 

 Studio Deen
 Studio Dub
 Studio Takuranke
 BONES
 Manglobe

Посилання 

 Офіційний сайт студії Sunrise  
 Англійська версія сайту Sunrise  

Аніме-студії
Sunrise
Підприємства, засновані 1972